Homotherini — вимерла триба ссавців родини котових (Felidae). Представники триби жили з міоцену по плейстоцен в Африці, Азії, Європі, Північній та Південній Америці.

Класифікація

Примітки 

†
†